Macrogastra är ett släkte av snäckor som beskrevs av W. Hartmann 1841. Macrogastra ingår i familjen spolsnäckor.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Spolsnäckor
Macrogastra